Miejscowości w USA:
 Asotin – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Asotin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Asotin (ang. Asotin County) – w stanie Waszyngton